Джеймс Саймон Д’Арси (; род. 24 августа 1975, Лондон, Англия, Великобритания) — британский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Джеймс Саймон Д’Арси родился 24 августа 1975 года в Фулеме, Лондон, где был воспитан матерью Кэролайн (медсестра) вместе со своей младшей сестрой Шарлоттой. Его отец умер, когда Джеймс был ещё ребёнком. После завершения своего обучения в Christ’s Hospital в 1991 году юный Джеймс отправился на год в Австралию и работал в драм. отделе школы в городе Перт, где у него и проявился интерес к актёрскому мастерству. По возвращении в Лондон поступил в театральную школу и прошёл трёхлетний курс в Лондонской академии музыки и драматического искусства, получив степень бакалавра в этой области (в 1995 году).

За время работы в Лондонской академии он участвовал в подготовке следующих спектаклей: «Геракл», «Как вам это понравится», «Дикий мёд», «Свобода города» и «Шерлок Холмс». Вот что сам Д’Арси сказал об окончании театрального училища: «Только тогда, когда я окончил курс и забыл свой диплом в автобусе, я понял, что стал актёром».

Карьера 
Его первые появления на телеэкранах — небольшие роли в сериалах «Безмолвный свидетель» (1996) и «Дэлзил и Пэскоу» (1996), далее последовали роли в телевизионных фильмах. В 1997 году он сыграл Блифила в мини-сериале «История Тома Джонса, найдёныша». В 1999 году он играл вместе с Дэниелом Крейгом в драме «The Trench», а также получил небольшую роль в комедии «Отель „Парадизо“».

С 2001 года Д’Арси играет крупные роли центральных персонажей в мини-сериале «Rebel Heart» (2001, Эрни Койн), «Жизнь и приключения Николаса Никлби» (2001, Николас Никлби) вместе с Софией Майлс и Чарльзом Дэнсом, играет в фильме «Страж тьмы» (2001, Джейк Мартел). В 2002 году он сыграл молодого Шерлока Холмса в телевизионном фильме «Шерлок: Дело зла». В 2003 году он сыграл роль Барнаби Каспия в фильме «Точки над i» вместе с Гаэлем Гарсиа Берналем и Наталией Вербеке, а также роль Джима Каддона в сериале «P.O.W» в 2003 году. Он также получил широкое признание, когда сыграл лейтенанта Тома Пуллингса в фильме Питера Уира «Хозяин морей: На краю земли», вместе с Расселом Кроу и Полом Беттани.

Он играл в фильмах ужасов «Изгоняющий дьявола: Начало» (2004, отец Фрэнсис), «Призрак Красной реки» (2005, Ричард Пауэлл) и "Вампирша (2007, Бишоп). Кроме того, он появляется на телевидении в роли Дерека Кеттеринга в эпизоде сериала «Пуаро» — «Тайна «Голубого поезда»» (2005), в роли Джерри Бертона в сериале «Мисс Марпл Агаты Кристи» — «Одним пальцем», Тиберия Гракха в эпизоде «Революция» сериала «Древний Рим: Взлёт и падение Империи» (2007), а также в роли Тоби Клиффорда в «Fallen Angel» (2007), Тома Бертрама в «Мэнсфилд-парке».

Он также работал на радио BBC, озвучивая произведения «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Томаса Харди, «Дракула» Брэма Стокера и Уинифред Холтби «Людная улица». А также сыграл роль Дункана в сериале «Тайный дневник девушки по вызову».

В 2011 году он сыграл роль короля Эдуарда VIII в «МЫ. Верим в любовь», второй фильм Мадонны в качестве режиссёра. В 2015 году снялся в фильме «Агент Картер» (киновселенная «Marvel») в роли Эдвина Джарвиса.

Награды 
 Номинация на премию Иэна Чарльстона в 2002 году (за выдающуюся игру в классической роли) — роль Пирса Гевстона, любовника Эдуарда II в .

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства